Quatre navires de la Marine péruvienne ont porté le nom de BAP Coronel Bolognesi, en l'honneur du colonel Francisco Bolognesi :
 le , un croiseur éclaireur construit en Angleterre, en service de 1907 à 1958 ;
 le , anciennement le croiseur léger  de la Royal Navy racheté en 1959 ;
 le , anciennement le destroyer HNLMS Overijssel (D815) de la Marine royale néerlandaise racheté en 1982 ;
 le , une frégate lance-missiles, anciennement la Perseo (F 566) de la Marine italienne rachetée en 2006.

Nom de bateau de la Marine péruvienne